Gasparin ist der Familienname folgender Personen:

 Agénor Étienne de Gasparin (1810–1871), französischer Publizist und Politiker
 Aita Gasparin (* 1994), Schweizer Biathletin
 Elisa Gasparin (* 1991), Schweizer Biathletin
 Paul de Gasparin (1812–1893), französischer Politiker
 Selina Gasparin (* 1984), Schweizer Biathletin
 Valérie de Gasparin (1813–1894), Schweizer Schriftstellerin